Schirin bzw. Shirin ( bedeutet süß, ursprünglich: wie Milch [Schir: Milch, in: Endung für „wie“], also die „Süße“ []) ist der Name folgender Personen:
 Schirin († 628), Lieblingsfrau des persischen Großkönigs Chosrau II
 Schirin, stellvertretende Regentin von 997 bis 1028 in Rey; siehe Liste der Herrscher des Iran#Die Buyiden von Dschibal
 Shirin David (* 1995), deutsche Sängerin und YouTuberin
 Schirin Ebadi (* 1947), iranische Anwältin und Frauenrechtlerin
 Shirin Neshat (* 1957), iranische Künstlerin
 Shirin Soraya (* 1976), deutsche Schauspielerin
 Shirin Valentine (* 1974), Musikproduzentin
 Shirin van Anrooij (* 2002), niederländische Radrennfahrerin

Shirin ist der Familienname folgender Personen:
 Stanislav Shirin (* 1981), russischer Schauspieler

Shirin steht außerdem für folgende Orte in Usbekistan:
 Shirin (Sirdaryo), Stadt in der Provinz Sirdaryo
 Shirin (Buxoro), städtische Siedlung in der Provinz Buxoro
 Shirin (Jizzax), Landgemeinde in der Provinz Jizzax
 Shirin (Namangan), Landgemeinde in der Provinz Namangan

Shirin ist außerdem eine afghanische Süßigkeit: geröstete Kichererbsen mit Zuckerkruste

Siehe auch:
 Şirin